Håssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Håssjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Håssjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (9,98 ha)

Se även
Håsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn